Едельман (, Eydelman, 'Eidelman'), Едельманн (, ) — прізвище.

Едельман 
 Джеральд Едельман (; 1929) — американський біолог.
 Луїс Едельман (; 1900-1976) — американський сценарист та продюсер.

Едельманн 
 Отто Едельманн ()
 Тіно Едельманн (; 1985) — німецький лижний двоборець, олімпійський медаліст
 Вільгельм Едельманн (; 1931—2010) — німецький хокеїст, воротар.

Див. також 
 Ейдельман
 Едель (Ейдель)
 Адель (, )
 Адельман (, , , )

Єврейські прізвища
Німецькі прізвища